Konrad von Raitenbuch ist der Name folgender Personen:
 Konrad I. von Raitenbuch (um 1070–1132), Abt des Klosters Siegburg und Bischof von Regensburg
 Konrad II. von Raitenbuch (vor 1167–1185), Bischof von Regensburg